«Женщина издалека» — советский драматический художественный фильм, поставленный в 1978 году режиссёром Тахиром Сабировым на киностудии «Таджикфильм».

Премьера фильма состоялась в Москве, в июне 1979 года.

Сюжет 
1930-е годы в многонациональном СССР. Благодаря дружбе союзных народов молодая украинка Дарья выходит замуж за солдата-таджика Сашу Расулова и уезжает из Украинской ССР в его кишлак, расположенный в Таджикской ССР. У них рождается дочь Лейла, но вскоре начинается Великая Отечественная война и Садриддина Расулова призывают на защиту Родины от фашистских захватчиков. Муж Дарьи Расуловой сапёр на фронте подрывается на мине получает контузию и теряет зрение. Врачи говорят сделали всё что могли и зрение вряд ли вернётся. Имя Садриддин арабского происхождения означает «С верой в сердце». Дарья глубоко в душе верит, что зрение вернётся к её Саше. Закончилась война, соседи возвращаются домой с наградами, а зрение так и не возвращается. Но и упорная борьба Дарьи за возвращение Садриддина к жизни приносит плоды, Даша рожает сына и к Саше возвращается зрение.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Тахир Сабиров
 Сценарист: Николай Фигуровский
 Оператор: Александр Шабатаев
 Композитор: Толиб-хон Шахиди
 Художник: Давид Ильябаев

См. также 
 Перекличка

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы студии «Таджикфильм»
Военные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке